Kyo är en ort i Komorerna.   Den ligger i distriktet Anjouan, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Moroni. Kyo ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Anjouan.

Terrängen runt Kyo är varierad. Havet är nära Kyo åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Kyo.  Närmaste större samhälle är Ongoujou,  km norr om Kyo. 

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Anjouan